Льоренс (, ) — каталонская фамилия и топоним.

Топоним 

 Льоренс-дель-Пенедес — муниципалитет в Испании.

Фамилия 

 Льоренс, Рафаэль (1909—1989) — испанский шахматист.